Le Tournoi de France de rugby à sept 2006 (anglais : France rugby sevens 2006) est la  étape la saison 2005-2006 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 27 et  au Stade Charléty à Paris, en France.
La victoire finale revient à l'équipe d'Afrique du Sud, battant en finale l'équipe des Samoa sur le score de 33 à 12.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :
 Meilleur réalisateur du tournoi :

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de France de rugby à sept

Liens externes 

2006
Événement sportif à Paris
Rugby à sept en 2006
Sport en France en 2006
Sport en mai 2006